Прибре́жная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Прибрежная улица — улица в Новой Москве (Троицк).
Прибрежная улица — улица в Архангельске.
Прибрежная улица — улица в посёлке Борисково Приволжского района Казани.
 Прибрежная улица — улица в Мурманске.
 Прибрежная улица — улица в Петрозаводске.
 В Санкт-Петербурге:
 Прибрежная улица — улица в Невском районе.
 Прибрежная улица — улица в Зеленогорске.
 Прибрежная улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Прибрежная улица — улица в Киеве.

См. также 
 Прибрежный переулок
 Прибрежный проезд